MS2 est un sigle de deux lettres suivies d'un chiffre qui peut faire référence à:
 (14799) 1979 MS2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes découvert en 1979
 (28984) 2001 MS2, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes découvert en 2001
 Escherichia virus MS2, un bactériophage
 la spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)

Sigle de 3 caractères